[[Файл:West, Benjamin - Isaac's servant trying the bracelet on Rebecca's arm.JPG|thumb|right|250px|Элиезер из Дамаска и Ревекка Бенджамин Уэст]]
Элиезер (Елие́зер, Элиэ́зер; , что означает Бог в помощь''; в Септ. ) — имя многих персонажей Ветхого Завета:
 слуга Авраама, по-видимому, из Дамаска; упоминается в Библии один раз (); считается, что именно ему Авраам поручил избрать невесту для Исаака ().
 второй сын Моисея; имя его Библия объясняет тем, что Моисей сказал: Бог моего отца был мне в помощь и спас меня от меча Фараона (; см. Рехабия).
 из семейства Бехера ().
 священник времени Давида ().
 вождь колена Реубена во время Давида ().
 сын Додавагу из Мареши, пророк времени царя Иегошафата; когда этот царь вошел в сношение с израильским царём Ахазией, Элиезер предсказал царю, что за его союз с Ахазией Бог сокрушит его корабли ().
 переселившийся вместе с Эзрой из Вавилонии в Иудею ().
 священник из первосвященнического семейства Иошуи, имел иноплеменную жену ().
 левит, имевший иноплеменную жену ()
 иудей, имевший иноплеменную жену ()

Примечания

Ссылки 
 
 

Персонажи Ветхого Завета